

Алтухово — селище міського типу, Навлінський район, Брянська область
 Алтухово — присілок, Подольський міський округ, Московська область